Nordhaug ist der Familienname folgender Personen:

 Halvor Nordhaug (* 1953), norwegischer lutherischer Bischof
 Lars Petter Nordhaug (* 1984), norwegischer Radrennfahrer
 Liv Eldbjørg Nordhaug (1926–2002), norwegische Schriftstellerin  
 Odd Nordhaug (1953–2013), norwegischer Wirtschaftswissenschaftler  
 Ole Nordhaug (1925–2021), norwegischer lutherischer Bischof